Smučarski teki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženska zasledovalna tekma na 15 kilometrov, tekma je potekala 19. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojila Marit Bjørgen, srebrno Anna Haag, bronasto pa Justyna Kowalczyk.

Rezultati 

Zasledovalna ženske